La cordillère Occidentale peut désigner trois chaînes de montagnes de la cordillère des Andes :
 la cordillère Occidentale au Pérou, au Chili et en Bolivie culminant à  d'altitude au Huascarán ;
 la cordillère Occidentale en Colombie culminant à  d'altitude au Cerro Tamaná ;
 la cordillère Occidentale en Équateur culminant à  d'altitude au Chimborazo.